Алфёрово или Алферово — топоним в России.

Населённые пункты

Республика Алтай 
 Алфёрово — село в Майминском районе.

Архангельская область 
 Алферово — деревня в Плесецком районе.

Владимирская область 
 Алферово — деревня в Гороховецком районе.
 Алфёрово — деревня в Гусь-Хрустальном районе.
 Алферово — деревня в Собинском районе.
 Алфёрово — деревня в Судогодском районе.

Вологодская область 
 Алфёрово — деревня в Вашкинском районе;
 Алферово — деревня в Ростиловском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Алферово — деревня в Сидоровском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Алферово — деревня в Юровском муниципальном образовании Грязовецкого района.
 Алферово — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Алферово — деревня в Шекснинском районе.

Московская область 
 Алфёрово — деревня в Егорьевском районе.
 Алфёрово — деревня в Павлово-Посадском районе.
 Алфёрово — деревня в Чеховском районе.
 Алфёрово — посёлок в Чеховском районе.

Нижегородская область 
 Алферово — деревня в Балахнинском районе.

Смоленская область 
 Алферово — деревня в Духовщинском районе.
 Алфёрово — деревня в Сафоновском районе.
 Алфёрово — посёлок в Сафоновском районе.
 Алферово — деревня в Тёмкинском районе.

Тверская область 
 Алфёрово — деревня в Бельском районе.
 Алферово — деревня в Весьегонском районе.
 Алфёрово — деревня в Калязинском районе.
 Алферово — деревня в Кимрском районе.
 Алфёрово — деревня в Оленинском районе.
 Алфёрово — деревня в Сонковском районе.

Тульская область 
 Алферово — деревня в Белевском районе.

Ярославская область 
 Алферово — деревня в Мышкинском районе.
 Алферово — деревня в Некоузском районе.
 Алферово — деревня в Некрасовском районе.
 Алферово — деревня в Ярославском районе.

Железнодорожная станция 
 Алфёрово — остановочный пункт Смоленского направления Московской железной дороги в посёлке Алфёрово Сафоновского района Смоленской области.

См. также 
 Малое Алфёрово — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.